Нос — передняя часть судна, противоположная корме. Устроен таким образом, чтобы сократить до минимума сопротивление воды. Передняя оконечность носа судна называется форштевнем.

Корпус судна в районе носа имеет усиленный набор, что даёт судну возможность штормовать носом к волне и ветру и производить первое касание к причалу носовой частью судна (скулой судна) во время швартовых операций. Также, по этой причине, в случае когда судно не может избежать столкновения с другим судном или с прочими препятствиями (скалы, рифы, прочие плавающие предметы, причал и т. п.) желательно первый удар принять носом (или на нос).

 В старину на носу корабля закреплялись фигурные ростры.
 Нос некоторых военных кораблей выполнялся как таран.
 Для уменьшения гидродинамического сопротивления носовая часть некоторых судов имеет бульб.
 В эпоху парусного флота на носу размещался гальюн, а носовой свес украшала гальюнная фигура.

Разновидности 

Существуют различные виды носа у кораблей:
 :en:Tumblehome
 Raised foredeck
 Reverse sheer
 Conventional clipper
 Low-cain spoon bow
 High-cain spoon bow
 Инверсный нос
 X-Bow (разработки Ulstein Group, с 2006)
 Таран (морской)
 Бульб
Суда делятся традиционно на прямофортевники — это суда с ложкообразным штевнем и клиперштевнем. В последнее время ложкообразные штевни с большими носовыми свесами потеряли популярность. Сейчас в моде больше клиперштевневые носы.

Формы носовых частей судна:

 ложкообразный штевень
 современный наклонный штевень
 клипершевень
 прямой штевень

 транцефый нос (форшпигель).

См. также 
 Судостроение

Примечания 

Детали кораблей
Устройство парусного судна